Кулаковка — река в России, протекает в Окуловском районе Новгородской области. В устье у деревни Сутоки Вторые река, сливаясь с Шилдушкой даёт начало реке Полона. Длина реки составляет 12 км.

На берегу реки стоят деревни Памозово, Горбово, Сухово, Глухово

У деревень Памозово и Горбово русло реки перекрыто плотиной. Здесь высота реки меняется с 122,1 м на 119 м.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000021107.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Мсты
Реки Окуловского района